La competizione del salto ostacoli individuale di equitazione dei Giochi della XVI Olimpiade si è svolta il giorno 17 giugno 1956 allo stadio Olimpico di Stoccolma.

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Salto ostacoli individuale